Stadtbefestigungsgraben heißen:

 Stadtbefestigungsgraben (Neuss)
 Stadtbefestigungsgraben (Potsdam)